PDN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Parndana (Australia)